Guessoum peut désigner :
 Guessoum, la localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso
 Guessoum, la localité située dans le département de Zogoré au Burkina Faso

Homonymie de localités